Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os US Open férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a szerb Novak Đoković volt, aki ezúttal is első kiemeltként indulhatott. 1999 óta először hiányzott a mezőnyből az ötszörös US Open-bajnok Roger Federer, aki sérülése miatt az év végéig már nem indul több versenyen. A verseny érdekessége, hogy a US Open történetében először az első 16 kiemelt között nincs amerikai versenyző.

A győzelmet a svájci Stanislas Wawrinka szerezte meg, aki a döntőben 7–6(1), 4–6, 5–7, 3–6 arányban legyőzte Novak Đokovićot.

2002 óta először vett részt Grand Sam torna főtábláján magyar versenyző, Fucsovics Márton személyében, aki a kvalifikációból jutott fel, de az első körben kikapott az egykor a világranglista 9. helyén is állt spanyol Nicolás Almagrótól.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla
A selejtező eredményei

F1